Zwiastowanie – objawienie Maryi przez Archanioła Gabriela i jego zapowiedź narodzenia Jezusa, Syna Bożego

Malarstwo 
 Zwiastowanie – obraz Alessandra Alloriego
 Zwiastowanie – obraz El Greca
 Zwiastowanie – obraz El Greca
 Zwiastowanie – obraz Andrei del Sarto
 Zwiastowanie – obraz Artemesii Gentileschi
 Zwiastowanie – obraz Domenica Beccafumiego
 Zwiastowanie – obraz Sandra Botticellego
 Zwiastowanie – obraz Giovanniego Francesca Carota
 Zwiastowanie – obraz Caravaggia
 Zwiastowanie – obraz Fra Angelica
 Zwiastowanie – obraz Francesca Albaniego
 Zwiastowanie – obraz Ludovica Carracciego
 obrazy Jana van Eycka:
 Zwiastowanie – ok. 1420 (Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku)
 Zwiastowanie – ok. 1434–1436 (Narodowa Galeria Sztuki w Waszyngtonie)
 Zwiastowanie – ok. 1436 (Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie)
 Zwiastowanie – obraz Leonarda da Vinci
 Zwiastowanie – obraz Simone Martiniego i Lippa Memmiego
 Zwiastowanie – obraz Antonella da Messina
 Zwiastowanie – obraz Hansa Memlinga
 obrazy Fra Filippa Lippiego:
 Zwiastowanie – Stara Pinakoteka
 Zwiastowanie – Galleria Doria Pamphilj
 Zwiastowanie – National Gallery w Londynie
 Zwiastowanie – obraz Dantego Gabriela Rossettiego
 Zwiastowanie – obraz Tycjana
 Zwiastowanie – obraz Rogiera van der Weydena
 Zwiastowanie – obraz Mistrza Jerzego
 Zwiastowanie – obraz Barthélemy’ego d’Eycka (Mistrza Zwiastowania z Aix)
 Zwiastowanie – fresk Giotta
 Zwiastowanie – obraz Lorenza Lotta

Rzeźba 
 Zwiastowanie NMP – rzeźba autorstwa Wita Stwosza 
 Zwiastowanie – rzeźba Jana van Eycka

Przypisy